Още докато пристигат втората и третата доставка на локомотивите серия 43.000 се установява, че е необходимо нашите електрически локомотиви да са съоръжени с електрическа реостатна спирачка. Освен това и няколко други конструктивни промени (изцяло нова талига) спрямо базисната серия 43.000 започва доставката на новите локомотиви през юни 1975 г. Модификацията е със заводско означение 68Е, а в БДЖ са означени със серия 43Р. Последното е нарушение на системата от 1965 г., която не допуска буквени символи в експлоатационния номер. Друго отклонение е продължаването на номерацията на серия 43.000 в серия 43Р.000. Така са изпълнени 5 доставки от 88 машини до 1980 г. включително. Тогава се преразглежда становището за максимална допустима скорост на локомотивите. Решено е отново да се промени преводното отношение на колоосните редуктори (от 1:3,348 на 1:3,95) и така да се подобрят теглителните възможности на машините. Изпълнени са още две доставки (60 машини) с новите редуктори (за скорост 110 км/ч) през 1982 и 1983 г. без други изменения. Първите две партиди (от 43Р-57 до 43Р-100 са зачислени в депо Подуяне, а третата в депо Горна Оряховица. Четвъртата и петата са разпределени между депата в Г. Оряховица, Бургас, Пловдив и Подуяне. Последните две доставки са разпределени между Подуяне и Бургас. Впоследствие серия 43Р е разпределяна според нуждата и към края на 1986 г. домува в 8 основни депа.

Първата бракувана машина от серията е 43Р-86 през 1980 г. след участие в катастрофа. До края на 2007 г. са бракувани общо 11 локомотива от серия 44 и един брой от серия 45. Някои от тези машини са послужили за основа възстановяване през 80-те години в отделни депа, а след това получават т.нар. „юбилейни номера“. Последните от 1992 г. са преномерирани на подсерия 43 – 300 (от 43 – 301 до 43 – 310).

От 1 януари 1988 г. от локомотивна серия 43Р са образувани две нови серии 44 и 45. В първата са локомотивите с конструктивна скорост 130 км/ч, а във втората – тези с конструктивна скорост 110 км/ч. Самите локомотиви запазват поредните си номера. Това дава възможност на всеки от локомотивите в двете серии ако се смени преводното отношение на редукторите му да премине от едната в другата серия и да запази поредния си номер. Например локомотив 44 140 е със сменени редуктори и е преномериран на 45 140.

По аналогия на извършващата се модернизация на локомотивите серия 46.000 в хърватската фирма „Končar Group“ са изпратени и два локомотива – 44 104 и 44 145 през 2004 г. Като модернизирани те са преномерирани на 44 304 и 44 345. Само месец по-късно е решено да заемат първите номера в серията и са преномерирани съответно на 44 001 и 44 002. По-нататъшната модернизация на машините от серията е преустановена.

Локомотивите серии 44 и 45 са типичен пример за това, че при добро обслужване и поддръжка може да се разчита на значително по-дълъг експлоатационен живот от предвидения. Тези машини са основата на локомотивния парк по електрифицираните участъци на БДЖ.

През 2019 от БДЖ сключват договори за цялостен ремонт и модернизация на 20 броя локомотиви от серия 44 в Чехия и Словакия. Към края на 2022, над 10 броя реновирани локомотива са отново в екслопатация.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серии 44 и 45 (43Р.000)

Източници 
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).
  spz.logout.cz

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви в ТБД Товарни превози
Локомотиви
Шкода
Skoda68E